Kabinett D’Alema steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett D’Alema I
 Kabinett D’Alema II